FC Dnipro (ukrajinsko:ФК "Днiпро") je ukrajinski profesionalni nogometni klub iz mesta Dnipro.

Trofeje 

 Sovjetski pokal: 2 (rekord)
 1986, 1989

 Sovjetsko prvenstvo: 2
 1983, 1988

 Sovjetski super pokal: 1
 1988

Drugi

 Pokal Intertoto: 1
 2006

 Višča liga: 1
 1993

 Ukrajinski pokal: 3
 1995, 1997, 2004

 Sovjetsko prvenstvo: 2
 1987, 1989

 Sovjetski pokal: 1
 1990

 Sovjetski super pokal: 1
 1983

Druge pomembne trofeje

 Evropski pokal Četrtfinalisti v 1985, 1990
 Sovjetsko prvenstvo Tretji v letih 1984, 1985
 Višča liga Tretje mesto v letih 1992, 1995, 1996, 2001, 2004.
 Najboljši ukrajinska ekipa v Sovjetskem pokalu v letih 1983, 1984, 1987, 1988, 1989

Trenutna postava

Znani igralci

Trenerji

Ligaška in pokalna zgodovina 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezona
! Div.
! Pos.
! Pl.
! W
! D
! L
! GS
! GA
! P
!Domeči pokal
!colspan=2|Evropa
|-
|align=center|1992
|align=center|1
|align=center bgcolor=#A67D3D|3
|align=center|18
|align=center|10
|align=center|3
|align=center|5
|align=center|26
|align=center|15
|align=center|23
|align=center|1/4 finale
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1992-93
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|51
|align=center|20
|align=center|44
|align=center|1/8 finala
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1993-94
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|34
|align=center|16
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|53
|align=center|35
|align=center|41
|align=center|1/4 finala
|align=center|Pokal UEFA 1993-94
|align=center|Drugi krog
|-
|align=center|1994-95
|align=center|1
|align=center bgcolor=#A67D3D|3
|align=center|34
|align=center|19
|align=center|8
|align=center|7
|align=center|60
|align=center|33
|align=center|65
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1995-96
|align=center|1
|align=center bgcolor=#A67D3D|3
|align=center|34
|align=center|19
|align=center|6
|align=center|9
|align=center|65
|align=center|34
|align=center|63
|align=center|1/4 finale
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1996-97
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|13
|align=center|3
|align=center|48
|align=center|19
|align=center|55
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1997-98
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|4
|align=center|9
|align=center|47
|align=center|27
|align=center|55
|align=center|1/4 finale
|align=center|Pokal UEFA 1997-98
|align=center|Drugi kvalifikacijski krog
|-
|align=center|1998-99
|align=center|1
|align=center|12
|align=center|30
|align=center|9
|align=center|5
|align=center|16
|align=center|28
|align=center|46
|align=center|32
|align=center|1/8 finala
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1999-00
|align=center|1
|align=center|11
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|13
|align=center|26
|align=center|52
|align=center|33
|align=center|1/8 finala
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2000-01
|align=center|1
|align=center bgcolor=#A67D3D|3
|align=center|26
|align=center|17
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|37
|align=center|18
|align=center|55
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2 finale
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2001-02
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|26
|align=center|11
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|30
|align=center|20
|align=center|40
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2 finale
|align=center|Pokal UEFA 2001-02
|align=center|Prvi krog
|-
|align=center|2002-03
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|5
|align=center|7
|align=center|48
|align=center|27
|align=center|59
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2 finale
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2003-04
|align=center|1
|align=center bgcolor=#A67D3D|3
|align=center|30
|align=center|16
|align=center|9
|align=center|5
|align=center|44
|align=center|23
|align=center|57
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|Pokal UEFA 2003-04
|align=center|Tretji krog
|-
|align=center|2004-05
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|8
|align=center|38
|align=center|34
|align=center|48
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2 finale
|align=center|Pokal UEFA 2004-05
|align=center|32. krog
|-
|align=center|2005-06
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|33
|align=center|23
|align=center|43
|align=center|1/8 finala
|align=center|Pokal UEFA 2005-06
|align=center|
|-
|align=center|2006-07
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|14
|align=center|5
|align=center|32
|align=center|24
|align=center|47
|align=center|1/4 finale
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2007-08
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|5
|align=center|7
|align=center|40
|align=center|27
|align=center|59
|align=center |1/16
|align=center|Pokal UEFA 2007-08
|align=center|1. Krog
|align=center|
|-
|align=center|2008-09
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|30
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|8
|align=center|34
|align=center|25
|align=center|48
|align=center|1/8
|align=center|Pokal UEFA 2008-09
|align=center|2. Krog
|align=center|
|-
|align=center|2009-10
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|15
|align=center|9
|align=center|6
|align=center|48
|align=center|25
|align=center|54
|align=center|1/4
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2010-11
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|16
|align=center|9
|align=center|5
|align=center|45
|align=center|19
|align=center|57
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2
|align=center|Pokal UEFA 2010-11
|align=center|Play-off
|align=center|
|-
|align=center|2011-12
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|15
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|50
|align=center|35
|align=center|52
|align=center|1/8
|align=center|Pokal UEFA 2011-12
|align=center|Play-off
|align=center|
|-
|align=center|2012-13
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|16
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|54
|align=center|27
|align=center|56
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2
|align=center|Pokal UEFA 2012-13
|align=center|1/16
|align=center|
|-
|align=center|2013-14
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|28
|align=center|18
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|56
|align=center|28
|align=center|59
|align=center|1/8
|align=center|Pokal UEFA 2013-14
|align=center|1/16
|align=center|
|-
|align=center|2014-15
|align=center|1
|align=center bgcolor=#A67D3D|3
|align=center|26
|align=center|16
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|47
|align=center|17
|align=center|54
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2
|align=center|Pokal UEFA 2014-15
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|
|-
|align=center|2015-16
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|26
|align=center|16
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|50
|align=center|22
|align=center|53
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2
|align=center|Pokal UEFA 2015-16
|align=center|3 miesto v skupini
|align=center|
|-
|align=center|2016-17
|align=center|1
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|}

Zunanje povezave 
  Uradna spletna stran
  Neuradna spletna stran
  Navijaški forum
  Stran ukrajinskega nogometa

Dnipro
Dnipro, FC
Športna moštva, ustanovljena leta 1925